Brasch, flere personer med dette navn:
 Anne Brasch (1745, Køge  1820), datter af birkedommer og godsforvalter Abraham Brasch (?  1759)
 Christian Henrik Brasch (1811, Aalborg  1894), en dansk præst og historiker
 (Nicolai Edinger Balle) "N.E.B." Brasch (1817, Hobro  1884, Hobro), en dansk konsul, brænderiejer og politiker
 Sven (Berthel Theodor) Brasch (1886, Borup  1970, Glostrup), en dansk plakattegner
 Caroline Brasch Nielsen (* 1994, København), en dansk model (fr)

 Brask (Brasch, og Brasche)